Il toponimo Kigarama può riferirsi a diverse località del Ruanda;

Kigarama, settore del distretto di Kicukiro
Kigarama, settore del distretto di Kirehe